Az 1972-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Bulgáriában rendezték 1972. október 8. és október 16. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a szovjet csapat nyerte meg, a magyar válogatott hatodik helyezést ért el.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott a hatos döntőbe, a negyedik, ötödik és hatodik helyezettek a 7–12. helyért játszhattak, a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben és a helyosztó csoporban újabb körmérkőzéseket játszottak, a két csoport végeredménye lett egyben az Eb végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1972
Európa-bajnokság